Trönninge kan syfta på:

 Trönninge socken – en socken i Halland
 Trönninge landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1951
 Trönninge församling – en tidigare församling i Göteborgs stift –2006
 Trönninge kyrka – en kyrkobyggnad som sedan 2013 tillhör Snöstorps församling
 Trönninge, Halmstads kommun – en tätort i Halmstads kommun
 Trönninge distrikt – ett distrikt i Halmstads kommun och Hallands län 2016–
 Trönninge, Varbergs kommun – en tidigare tätort i Varbergs kommun, 2015 sammanvuxen med Varbergs tätort